Гутцайт — немецкая и еврейская фамилия. Известные носители:

 Гутцайт, Арон Донович (?—?) — советский инженер-мостостроитель.
 Гутцайт, Бруно (род. 1966) — французский пловец, участник Олимпийских игр (1988, 1992), призёр Чемпионата Европы (1989, 1991).
 Гутцайт, Вадим Маркович (род. 1971) — украинский фехтовальщик, участник трёх Олимпийских игр (1992, 1996, 2000), олимпийский чемпион 1992 года в команде, чемпион мира (1991). Супруг О. Гутцайт.
 Гутцайт, Оксана Петровна (род. 1977) — украинская журналистка, радио- и телеведущая. Супруга В. Гутцайта.
 Гутцайт, Пётр Давидович (1901—1939) — деятель советских спецслужб.
 Гутцайт, Роман Леонидович (род. 1987) — российский спортивный комментатор.
 Гутцайт, Сергей Эдидович (род. 1951) — российский и украинский предприниматель, филантроп.
 Гутцайт, Тило (род. 1938) — немецкий фигурист, участник Олимпийских игр (1956, 1960), чемпион Германии (1955).
 Гутцайт, Ханс — норвежский промышленный магнат начала XX века.